Paura  – sentimento

Cinema
 Paura (Native Son) – film del 1986 film diretto da Jerrold Freedman
 Paura (Fear) – film del 1990 diretto da Rockne S. O'Bannon
 Paura  – film del 1993 diretto da Enzo Capua
 Paura (Fear) – film del 1996 diretto da James Foley
 Paura  – film del 2012 diretto dai Manetti Bros.

Letteratura
Paura (The Terror), romanzo scritto da Edgar Wallace nel 1935.
Paura (Native Son), romanzo di Richard Wright del 1940.
Paura (Angst), racconto di Stefan Zweig scritto nel 1910 e pubblicato nel 1920.

Musica
Francesco Paura, rapper italiano.

Geografia
Stadl-Paura, comune austriaco dello stato federato dell'Alta Austria

Pagine correlate 
 La paura